Чемпионат Египта по футболу 1997/1998 — 41-й чемпионат Египта, проходивший с 26 сентября 1997 года по 9 июня 1998 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1997/1998 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1997/1998 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1997 году
1998 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998